Артёмовск — топоним:

 Артёмовск — город в Курагинском районе Красноярского края России.
 Артёмовск — название города Бахмута, административного центра одноимённых городской территориальной общины и района в Донецкой области Украины с 1924 по 2016 год. В 2016 году возвращено историческое название, при этом согласно позиции ДНР продолжает носить прежнее название и является городом республиканского значения.
 Артёмовск I — название железнодорожной станции Бахмут I с 1924 по 2016 год, при этом согласно позиции ДНР продолжает носить прежнее название.
 Артёмовск II — название железнодорожной станции Бахмут с 1924 по 2016 год, при этом согласно позиции ДНР продолжает носить прежнее название.
 Артёмовск — название города Кипучее в Алчевской городской территориальной общине Алчевского района Луганской области с 1923 по 2016 год. В 2016 году переименован, при этом согласно позиции ДНР продолжает носить прежнее название и являться городом районного значения Перевальского района.
 «Артёмовск» — батальон патрульной службы милиции особого назначения на территории Днепропетровской области.

См. также 
 Артёма
 Артёмово
 Артёмовский